Synagoga Pol Cedek w Mohylewie – synagoga znajdująca się na początku XX wieku w Mohylewie przy ul. Makowieckij Piereułok.

Pol Cedek
Mohylewie